Stockton pode ser diversos lugares:

No Reino Unido:
Stockton-on-Tees
Stockton-on-the-Forest

Nos Estados Unidos:
Stockton (Califórnia)
Stockton (Geórgia)
Stockton (Illinois)
Stockton (Iowa)
Stockton (Kansas)
Stockton (Maryland)
Stockton (Minnesota)
Stockton (Missouri)
Stockton (Nova Jérsei)
Stockton (Nova Iorque)
Stockton (Utah)
Stockton (Wisconsin)

Desambiguação